Osoby o tym nazwisku:
 Piotr Mysłakowski – polski architekt wnętrz, grafik wydawniczy, genealog
 Szymon Mysłakowski – polski aktor
 Zygmunt Mysłakowski – polski nauczyciel, pedagog, teoretyk wychowania